Most na Brandywinie – budowla ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, kamienny most na rzecz Baranduinie (Brandywinie) w Shire. Pojawia się we Władcy Pierścieni. Pewne informacje na jej temat można znaleźć w Dodatkach do trzeciego tomu powieści. Jest zaznaczony na mapie Shire’u dołączonej do Drużyny Pierścienia, pierwszej części Władcy Pierścieni.

 W angielskim oryginale – Brandywine Bridge / Great Bridge / Bridge of Stonebows
 Przekłady Marii Skibniewskiej oraz Marii i Cezarego Frąców – Most na Brandywinie / Wielki Most / Most Kamiennych Łuków
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Most na Gorzawinie / Wielki Most / Most Kamiennych Łuków

Wzniesiony został przez Dúnedainów za czasów istnienia królestwa Arnoru. Za względu na konstrukcję nazywano go Mostem Kamiennych Łuków. Gdy król Arthedainu Argeleb II zezwolił hobbitom na osiedlenie się w Shire (1601 rok Trzeciej Ery), nakazał im dbanie o most. Przetrwał on całą resztę Trzeciej Ery.

Podczas Wojny o Pierścień, w trakcie samozwańczych rządów Lotha Sackville-Baggins, most został zamknięty z obu stron ostrokołowymi bramami. Później zostały one niewątpliwie zburzone przez hobbitów, gdy udało im się zaprowadzić porządek w swoim kraju. Odkąd król Elessar zabronił ludziom wstępu do Shire’u (6 rok Czwartej Ery), most stał się miejscem spotkań między nimi a hobbitami.

Określenie „most na Brandywinie” było najpopularniejsze wśród hobbitów. Inne nazwy to Wielki Most i sindarińskie miano Varanduiniant, co znaczy Most na Varanduinie (słowo to jest innym wariantem nazwy Baranduina).

Przypisy

Bibliografia 
 Tolkien J.R.R., Władca Pierścieni, przeł. Maria Skibniewska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002,

Linki zewnętrzne 
 Mapa Shire’u J.R.R. Tolkiena z zaznaczonym mostem 

Drogi Śródziemia